

Mitologia greca
 Ideo – figlio di Dardano e di Crhyse (Χρύση)
 Ideo – figlio di Darete
 Ideo – figlio di Paride e di Elena di Troia. Morì ancora infante
 Ideo – auriga di Priamo
 Ideo – uno dei figli di Combe e Saoco
 Idèo – epiteto di Zeus e di altri eroi greci

Personaggi fittizi
Ideo – personaggio del manga e anime One Piece

Altro
ideo- (da idea) è il prefisso di parole composte come ideologia, che significa idea
Ideo (dal greco Idâios) che si riferisce al monte Ida a Troia